Los diálogos de La Habana puede referirse a varios sucesos llevados a cabo en La Habana, Cuba:

Cualquiera de los eventos enmarcados en las relaciones bilaterales de Cuba y su Ministerio de Relaciones Exteriores;
La Conferencia de La Habana de 1946, entre la mafia estadounidense, el Sindicato del crimen judío y líderes de la Cosa Nostra;
Los Diálogos de paz de La Habana de 2012 a 2016, entre el gobierno colombiano y las FARC.